Antoine Simon Levieux (1731-1807), un homme politique français ;
 Joseph Guillaume Levieux (vers 1642-1706), un trésorier général des Finances de Bretagne, conseiller du roi, et intendant des finances en l'armée du duc de Montpensier et de dame Marie l'Huillier ;
 Nicolas Levieux, seigneur de La Motte (vers 1486-1650), secrétaire du conseil des finances de Louis XIII ;
 Nicolas Levieux (1617-1678), un lieutenant général de Québec ;
 Reynaud Levieux (1613-1699), un peintre français.